Steup ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Steup (1928–2006), deutsche Juristin
 Else Steup (1881–1942), deutsche Schriftstellerin
 Julius Steup (1847–1925), deutscher Bibliothekar und Altphilologe
 Paul Steup (1895–1966), deutscher Politiker (Zentrumspartei, CDU)
 Sven Steup (* 1975), deutscher Rollhockeytrainer